Nairobi kan syfta på:

Geografi

Kenya 

 Nyairobi, vattendrag, Migori, 
 Nairobi (provins), län, 
 Nairobi (vattendrag, lat -1,20, long 37,17), 
 Nairobi (vattendrag i Nyeri), 
 Nairobi, huvudstaden, 
 Nairobi District, distrikt, 

Robotskapade Kenyaförgreningar